Carlos Henrique da Rocha Lima, professor brasileiro
 Henrique da Rocha Lima, médico sanitarista brasileiro
 Miguel da Rocha Lima, político brasileiro que foi três vezes governador de Goiás entre 1905 e 1925
 Raimundo Antônio da Rocha Lima, poeta e escritor cearense, patrono da Academia Cearense de Letras
 Rúben Alexandre Rocha Lima, futebolista português

Instituições 
 Associação Atlética Acadêmica Rocha Lima, entidade esportiva da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Desambiguação